Мамедмурад Гельдыниязов () — туркменский государственный деятель.

Родился в 1971 году в посёлке Джебел Красноводской области, Туркменской ССР.

В 1993 году окончил Туркменский государственный университет имени Махтумкули, получив специальность учителя химии.

Карьера 
После окончания вуза, в 1993—1999 годах, — преподаватель и старший преподаватель на кафедре Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

В 1999—2010 гг. — доцент кафедры химии, 2010—2011 гг. — доцент кафедры органической и коллоидной химии химико-биологического факультета Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

2011—2014 — директор педагогического училища имени Беки Сейтакова.

07.01.2014 — 26.01.2018 — председатель Комитета Меджлиса Туркмении по науке, образованию, культуре и молодёжной политике.

С 26 января 2018 года по 4 июля 2020 года занимал должность министра образования Туркмении.

С 4 июля по 9 октября 2020 года работал заведующим отделом образования и общественности Кабинета Министров Туркменистана.

С 9 октября 2020 — заместитель председателя кабинета министров страны по вопросам науки, образования, здравоохранения и спорта.

Награды и звания 
 Медаль «Махтумкули Фраги»
 медаль «За любовь к Отечеству»
 юбилейная медаль «Независимый, Вечный Нейтральный Туркменистан»
 юбилейная медаль «25 лет Нейтралитета Туркменистана»

Примечания

Литература 
 Газета Нейтральный Туркменистан №24-25 (28726-28727) 27 января 2018 года. С.3

Депутаты Меджлиса Туркменистана
Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Министры образования Туркменистана
Награждённые медалью «Махтумкули Фраги»